Zegers ist der Familienname folgender Personen:

 Cazú Zegers (* 1958), chilenische Architektin
 Fernando Zegers (* 1932), chilenischer Diplomat, Jurist und Hochschullehrer
 Jacques Zegers (* 1947), belgischer Sänger
 Kevin Zegers (* 1984), kanadischer Schauspieler
 Kristoffer Zegers (* 1973), niederländischer Komponist
 Margriet Zegers (* 1954), niederländische Hockeyspielerin
 Nicolaus Tacitus Zegers († 1559), niederländischer Theologe

Siehe auch:

 Segers